

Aziende 
 Washburn Guitars – azienda statunitense produttrice di strumenti musicali

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Washburn – capoluogo della Contea di McLean in Dakota del Nord
 Washburn – villaggio della Contea di Woodford in Illinois
 Washburn – città della Contea di Aroostook in Maine
 Washburn – città della Contea di Barry in Missouri
 Washburn – capoluogo della Contea di Bayfield in Wisconsin
 Washburn – census-designated place della contea di Black Hawk nello Iowa
 Washburn – comunità non incorporata della contea di Armstrong in Texas